Chris Allen (geb. 1966) ist ein britischer Soziologe und Professor (Associate Professor) an der Universität von Leicester.

Er arbeitet am dortigen Centre for Hate Studies, welches der School of Criminology angeschlossen ist.

Seine Forschungsschwerpunkte sind Islamophobie, Anti-Terrorismus und Rechtsextremismus.

Publikationen 

 Allen, C. (2017) Islamophobia and the Problematization of Mosques: A Critical Exploration of Hate Crimes and the Symbolic Function of “Old” and “New” Mosques in the United Kingdom, in Journal of Muslim Minority Affairs (Vol. 37, No.3: 294–308).

 Allen, C. (2017) Political Approaches to Tackling Islamophobia: an ‘insider/outsider’ analysis of the British Coalition Government’s approach between 2010–15, in Social Sciences (Vol. 6, No.3: 1–19).

 Allen, C. (2017) Proscribing National Action: considering the impact of banning the British far-right group in Political Quarterly (Vol. 88, No.4: tbc).

 Allen, C. (2015) ‘”People hate you because of the way you dress”: Understanding the invisible experiences of veiled British Muslim women victims of Islamophobia’ in International Review of Victimology (Vol. 21, No. 3: 287–301).

 Allen, C. & Isakjee, A. (2015) ‘Controversy, Islam and Politics: an exploration of the "Innocence of Muslims" affair through the eyes of British Muslim elites’ in Ethnic & Racial Studies (Vol. 38, No. 11: 1852–1867).
 Allen, C. (2014) ‘Exploring the impact and ‘message’ of street-level Islamophobia on visible Muslim women victims: a British case study’ in Journal of Muslims in Europe (Vol. 3, No. 2: 137–159).
 Allen, C. (2014) ‘Britain First: the frontline resistance to the Islamification of Britain’ in Political Quarterly (Vol. 85, No. 3: 345–61).
 Isakjee, A. & Allen, C. (2013) ‘"A catastrophic lack of inquisitiveness": a critical study of the impact and narrative of the Project Champion surveillance project in Birmingham’ in Ethnicities (Vol 13, No. 6: 751–70).
 Allen, C. (2011) ‘Opposing Islamification or promoting Islamophobia? Understanding the English Defence League’ in Patterns of Prejudice (Vol. 45, No. 4: 279–294).
 Allen, C. (2010) ‘Islamophobia’. London: Ashgate. ISBN 9780754651406

Weblinks 
Persönliche Webseite an der Universität von Leicester

Soziologe (21. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1966
Mann